Anisopus kan syfta på:

 Anisopus (djur) – ett släkte  havsspindelar
 Anisopus (växter) – ett släkte växter